Charles Sauvajon
Marc-Gilbert Sauvajon